Le nom dUSS Ticonderoga a été porté par cinq navires de lUS Navy:

l', une goélette de 17 canons en service de 1814 à 1825 ;
l', un sloop en service de 1863 à  1881 ;
l', un ancien cargo allemand qui intègre  le Military Sealift Command de 1917 à 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale ;
l', un porte-avions de classe Essex en service de 1944 à 1973 ; 
l', un croiseur lance-missiles de la classe éponyme. Lancé en 1981, il est retiré du service le .

Ticonderoga